

Cinema 
 The Mexican – cortometraggio del 1911 diretto da Allan Dwan
 The Mexican – cortometraggio del 1911 prodotto da Siegmund Lubin
 The Mexican – cortometraggio del 1914 diretto da Tom Mix
 The Mexican - Amore senza sicura (The Mexican) – film del 2001 diretto da Gore Verbinski

Musica 
 The Mexican – brano musicale dei Babe Ruth del 1972
 The Mexican – singolo di Jellybean del 1982, cover dell'omonimo brano dei Babe Ruth